

Жінки 
 Новожилова Ірина Олександрівна (* 1986) — українська легкоатлетка, що спеціалізується у метанні молота, учасниця Олімпійських ігор 2008, 2012 та 2016 років.

Чоловіки 
 Новожилов Авенір Гаврилович (1927—2003) — радянський і російський конструктор комплексів артилерійського озброєння, лауреат Державної премії СРСР.
 Новожилов Андрій Вікторович — підполковник ЗСУ, лицар ордена Данила Галицького.
 Новожилов Валентин Валентинович (1910—1987) — радянський учений в царині механіки, Герой Соціалістичної Праці.
 Новожилов Василь Григорович (1917—1983) — бригадир теслярів, Герой Соціалістичної Праці.
 Новожилов Василь Пилипович (1912—1991) — полковник РА Герой Радянського Союзу.
 Новожилов Віктор Валентинович (1892—1970) — доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки РРФСР, лауреат Ленінської премії.
 Новожилов Віктор Володимирович (1950—1991) — радянський борець вільного стилю, чемпіон світу, Європи й СРСР, віце-чемпіон Олімпійських ігор-1976.
 Новожилов Володимир Костянтинович (1930—2001) — триразовий чемпіон СРСР з хокею, майстер спорту.
 Новожилов Генадій Дмитрович (1936—2007) — радянський і російський художник-графік, художник-мультиплікатор, письменник, журналіст.
 Новожилов Генріх Васильович (1925—2019) — радянський і російський авіаконструктор, доктор технічних наук, професор, академік АН СРСР. Двічі Герой Соціалістичної Праці.
 Новожилов Іван Васильович (1910—1976) — майор РА, Герой Радянського Союзу.
 Новожилов Ігор Васильович (1931—2006) — радянський і російський вчений-математик. Лауреат Державної премії СРСР.
 Новожилов Лаврентій Іванович (1905—1943) — лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.
 Новожилов Лев Віталійович (1937—2005) — радянський господарник, Герой Соціалістичної Праці.
 Новожилов Микола В'ячеславович (1918—1993) — полковник РА, Герой Радянського Союзу.
 Новожилов Микола Іванович (1919—1982) — старший сержант РА, повний кавалер ордена Слави.
 Новожилов Микола Михайлович (1916—2001) — радянський інженер, вчений-металург, лауреат Державної премії СРСР.
 Новожилов Михайло Галактіонович (1911—1997) — професор, доктор технічних наук. Лауреат двох Державних премій УРСР.
 Новожилов Нестор Іванович (1907—1992) — радянський палеонтолог.

Примітки 

Російські прізвища